Masseria – costruzione rurale fortificata diffusa in Puglia e Sicilia.

Persone 
 Joe Masseria (1879-1931) – criminale italiano

Geografia

Italia 
 Masseria – frazione di Racines in provincia di Bolzano
 Masseria Castellana – l'unica frazione di Mariglianella nella città metropolitana di Napoli
 Masseria Romano – frazione divisa fra Napoli e Marano di Napoli
 Masseria Romaniello e Masseria Viggiani – frazioni di Potenza
 Masserie Tabasso – l'unica frazione di Giano Vetusto in provincia di Caserta